Chessy (Ródano)
 Chessy (Seine-et-Marne)
 Chessy-les-Prés
 Chessy-les-Mines